XTR — группа велосипедного оборудования (для горных велосипедов), выпускаемого компанией Shimano
 XTR (сокр. от ECSTR — «Efficient and Compact Subgroup Trace Representation») — система шифрования с открытым ключом